Вінслов ():

Географічні об'єкти

Вінслов — містечко в графстві Бакінгемшир, Англія

Вінслов — місто, штат Аризона
 Вінслов — місто, штат Арканзас
 Вінслов — місто, штат Індіана
 Вінслов — місто, штат Мен
 Вінслов — селище, штат Іллінойс
 Вінслов — селище, штат Небраска
 Вінслов Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Вінслов Тауншип — селище в окрузі Джефферсон, штат Пенсільванія
 Вінслов — переписна місцевість, штат Мен

Люди 
 Джастіс Вінслоу (1996) — американський баскетболіст, захисник і форвард
 Чарльз Вінслов (* 1888 — † 1963) — південноафриканський тенісист, дворазовий Олімпійський чемпіон з тенісу